Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mardy Fish ha battuto in finale Jürgen Melzer 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Andy Roddick (quarti)
  James Blake (primo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)
  Marcos Baghdatis (secondo turno)

 Tommy Haas (semifinali) 
 Luis Horna (primo turno) 
 Paul Goldstein (semifinali) 
 Juan Mónaco (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2006
ATP Tour 2006